Zamach stanu w Hondurasie (1827)
 Zamach stanu w Hondurasie (1963)
 Zamach stanu w Hondurasie (1975)
 Zamach stanu w Hondurasie (2009)